El término Kovalenko (Коваленко) puede referirse a:

Personalidades 

Aleksandr Kovalenko (1909-1984), piloto soviético, Héroe de la Unión Soviética.
Andréi Valérievich Kovalenko (*1970), futbolista soviético y bielorruso.
Andréi Valdímirovich Kovalenko (*1972), futbolista ruso.
Andréi Nikoláyevich Kovalenko (*1970), jugador de hockey ruso.
Antón Kovalenko (*1970), director teatral ucraniano.
Dmitri Kovalenko (*1977), futbolista ucraniano.
Fiódor Kovalenko (1866-1919), coleccionista, fundador del Museo de Arte del Krai de Krasnodar.
Guerman Kovalenko (1935-1996), actor de doblaje soviético y ruso.
Irina Kovalenko (*1984), Belleza de Rusia en 2011.
Iván Kovalenko (1927-1978), organizador de la iluminación en Mordovia, Rusia. 
Konstantín Kovalenko (*1975), futbolista bielorruso y ruso.
Leónid Antonóvich Kovalenko (1907-1985, historiador ucraniano y soviético.
Oleg Ígorievich Kovalenko (*1988), futbolista ucraniano.
Oleg Yevgénevich Kovalenko (*1975), jugador de hockey kazajo.
Serguéi Ivánovich Kovalenko (1947), futbolista ucraniano.
Serguéi Víktorovich Kovalenko (1951-2004), jugador de baloncesto soviético y georgiano.
Valeri Kovalenko (*1939), filósofo y poeta ruso.
Viacheslav Kovalenko (*1946), diplomático ruso.
Vitali Kovalenko (*1974), actor de teatro y cine ruso.
Vladímir Eduárdovich Kovalenko (*1975), escritor bielorruso.
Vladímir Vasílevich Kovalenko (1943-1998), productor cinematográfico soviético.
Yevgeni Grigórievich Kovalenko (1929-1999), lexicógrafo soviético y ucraniano.
Yevgeni Konstantínovich (*1950), jugador de baloncesto soviético y uzbeko.
Yevgenia Kovalenko (*1980), pintora, dramaturga.
Yuri Kovalenko (1938-2008), director soviético y ruso.

Localidades 

Kovalenko (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad-balneario de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kovalenko (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.